Erik Fredriksson (1885–1930) – szwedzki przeciągacz liny,
 Erik Fredriksson (ur. 1943) – szwedzki sędzia piłkarski.